Fallen Angels () — тринадцатый альбом английской хеви-метал-группы Venom. Он был выпущен на лейбле Spinefarm/Universal 28 ноября 2011 года.

Список композиций

Участники записи 
 Кронос — вокал, бас-гитара
 Ла-Раж — гитара, бэк-вокал
 Данте — барабаны, бэк-вокал

Ссылки 

Альбомы Venom
Альбомы Spinefarm Records
Альбомы Universal Music Group